Condé může být:

 Název nebo součást názvu obcí nebo jejich částí ve Francii
 Condé-en-Brie – obec v departementu Aisne
 Condé-Folie – obec v departementu Somme
 Condé-lès-Autry – obec v departementu Ardensko
 Condé-lès-Herpy – obec v departementu Ardensko
 Condé-Northen – obec v departementu Moselle
 Condé-Sainte-Libiaire – obec v departementu Seine-et-Marne
 Condé-sur-Aisne – obec v departementu Aisne
 Condé-sur-l'Escaut – obec v departementu Nord
 Condé-sur-Huisne – část obce Sablons sur Huisne v departementu Orne
 Condé-sur-Ifs – obec v departementu Calvados
 Condé-sur-Iton – obec v departementu Eure
 Condé-sur-Marne – obec v departementu Marne
 Condé-sur-Noireau – obec v departementu Calvados
 Condé-sur-Risle – obec v departementu Eure
 Condé-sur-Sarthe – obec v departementu Orne
 Condé-sur-Seulles – obec v departementu Calvados
 Condé-sur-Suippe – obec v departementu Aisne
 Condé-sur-Vire – obec v departementu Manche
 Rochy-Condé – obec v departementu Oise

titul
 Bourbon-Condé – větev francouzského panovnického rodu Bourbonů
 Ludvík Josef Bourbon-Condé 
 Knížata z Condé - titul francouzské knížecí rodiny spřízněné s Bourbonyː
 Ludvík I. de Condé

vlastní jméno
 Condé Montrose Nast (1873–1942) –  americký novinář, zakladatel vydavatelství Condé Nast Publications 

příjmení
 Alpha Condé (* 1938) –  guinejský politik
 Maryse Condé (* 1937) –  guadeloupská spisovatelka píšící francouzsky

jiné
 Condé Nast Publications - vydavatelství v New Yorku, které založil Condé Montrose Nast
 Condé Nast Building - mrakodrap v New Yorku